Deposició en dret canònic és una pena vindicativa en el dret canònic de l'església catòlica aplicada als clergues. Consisteix en la suspensió d'ofici, en la inhabilitació per a obtenir nous càrrecs i en la privació de tots els beneficis, els càrrecs i les pensions que el reu posseeixi, sense perdre, però, les obligacions i els privilegis dels ordes rebuts.
 Deposició (química),les molècules que se situen fora d'una dissolució
 Deposició en capa fina, qualsevol tècnica que faci dipositar una capa fina de material
 Deposició (sediment), en geomorfologia el material, com per exemple un sediment, afegit
 Deposició (física), el procés de transformar un gas en un sòlid

Notes 

Dret canònic